Joonas Aleksanteri Nättinen, född 3 januari 1991, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för HV71 i SHL. Han har tidigare spelat för Esbo Blues, HPK och JYP i Liiga, Hamilton Bulldogs i AHL, Montreal Canadiens i NHL, Modo Hockey i SHL samt Neftechimik Nizjnekamsk, HK Vitjaz och Severstal Tjerepovets i KHL.

Nättinen draftades i tredje rundan i 2009 års draft av Montreal Canadiens som 65:e spelare totalt.

Nättinen ingick i det finländska landslag som vann den olympiska ishockeyturneringen 2022 i Peking.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Joonas Nättinen, Canadiens – Stats – NHL.com
Joonas Nättinen hockey statistics and profile at hockeydb.com

Finländska ishockeyspelare
Finländska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2022
Spelare i Esbo Blues
Spelare i HPK
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i Modo Hockey
Spelare i JYP
Spelare i Neftechimik Nizjnekamsk
Spelare i HK Vitjaz
Spelare i Severstal Tjerepovets
Spelare i HV71
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Personer från Jämsä
Födda 1991
Levande personer
Män
Finländska idrottare under 2000-talet